Аэропорт Крукед-Крик (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в трёх километрах к югу от района Крукед-Крик (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Крукед-Крик расположен на высоте 54 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 13/31 размерами 609 x 18 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)

Аэропорты Бетела